F4F steht für:

 Grumman F4F, ein trägergestütztes Jagdflugzeug der United States Navy
 F4F, ein Akronym für follow for follow, (englisch für folgen gegen folgen), ein in den Sozialen Medien verwandtes Follower-„Angebot“ mit dem Ziel, dass dem User, der die Initiative ergreift, „zurückgefolgt“ wird.
 Fridays for Future, (englisch für Freitage für die Zukunft), eine Schüler- und Studentenbewegung

F4F